Това е списък на страните по процент безработно население. Всички данни, без специално отбелязаните, са от годишното издание на ЦРУ „World Factbook“.

Включени са и няколко зависими територии.

Данните в таблицата са приблизителни и имат само информативна цел. Информацията е динамична и зависи от множество фактори, затова и използването и сравняването на данните трябва да се прави внимателно.

Източници 

Население
Списъци на страни